Luci Lucreci, qüestor el 218 aC
 Marc Lucreci (tribú 210 aC), tribú de la plebs el 210 aC
 Espuri Lucreci (pretor 205 aC), pretor el 205 aC
 Gai Lucreci Gal, pretor el 171 aC 
 Marc Lucreci (tribú 172 aC), tribú de la plebs el 172 aC 
 Espuri Lucreci (pretor 172 aC), pretor el 172 aC
 Quint Lucreci, cavaller romà
 Tit Lucreci Car, filòsof i poeta romà